Osing ist der Name von

 Osing (Ethnie), eine Ethnie in Indonesien
 Osing (Freimarkung), ein gemeindefreies Gebietes in Bayern
 Osing (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Osing (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Weiler in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

 Jürgen Osing, deutscher Ägyptologe